Georges et la Lune bleue (titre original : ) est un roman britannique de Stephen Hawking et Lucy Hawking paru en 2016. Il est le cinquième et dernier tome de la série Georges.

Résumé 

Roman pour l'enfance et la jeunesse
Livre de vulgarisation scientifique
Roman britannique paru en 2016